Škropeti je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Karojba, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 404 stanovnika te 98 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji